Münchweiler peut faire référence à :
 Glan-Münchweiler, commune de l'arrondissement de Kusel, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Münchweiler am Klingbach, commune de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Münchweiler an der Alsenz, commune de l'arrondissement du Mont-Tonnerre, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Münchweiler an der Rodalb, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.